Орден (;  – ред, редица, линия) може да се отнася за:
 орден – метален знак за отличие, даван за военни, граждански и други заслуги
 орден – организация на лица, свързани чрез обща цел и особени правила на живот
 монашески орден – монашеска (католическа) организация с определен устав
 рицарски орден – сдружение на рицари/граждани, с обща цел, особени правила
 военен орден – рицарско–монашески орден
 други – напр. Орден на илюминатите

Източници 
 Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. (1978). „Речник на чуждите думи в българския език“, София: изд. „Наука и изкуство“